arcsec steht für:
 eine Winkel-Maßeinheit, siehe Bogensekunde
 Arkussekans, siehe Arkussekans und Arkuskosekans